Вімієйру () — португальська власна назва.

Топоніми

Вімієйру (Аррайолуш) — парафія.
 Вімієйру (Брага) — парафія.
 Вімієйру (Санта-Комба-Дан) — парафія.